Zirconiumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Zirconium und Fluor: 

Zirconium(II)-fluorid, ZrF2
Zirconium(III)-fluorid, ZrF3
Zirconium(IV)-fluorid, ZrF4